Абхиманью Мишра (; род. 5 февраля 2009 года) — американский шахматист индийского происхождения.

30 июня 2021 года, в возрасте 12 лет 4 месяцев и 25 дней, выполнил норму гроссмейстера, став самым молодым шахматистом в истории, получившим это высшее шахматное звание. Мишра также является самым молодым международным мастером, получив это звание в возрасте 10 лет 9 месяцев и 3 дней.

Принял участие в Кубке мира 2021 года, где уступил в первом раунде Баадуру Джобаве (½ : 1½).

Изменения рейтинга

Примечания 

Шахматисты США
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Вундеркинды